Uefa Women's Champions League 2010/2011 var den tionde säsongen av de europeiska klubbmästerkskapen i fotboll för damer, som varje år sedan 2001 arrangeras av Uefa. Turneringen avgjordes den 26 maj 2011 i London på Craven Cottage, i vilken franska Lyon slog de tyska regerande mästarna Turbine Potsdam med 2–0. Därmed blev Lyon det första franska laget att vinna turneringen.

Deltagande lag 
Totalt 51 lag från 43 av Uefas då totalt 53 medlemsnationer kom att delta i turneringen. De 23 högst rankade nationerna fick skicka de inhemska mästarna direkt till 16-delsfinal, medan övriga, lägre rankade nationer, skickade sina inhemska mästare för att kvala om de resterande 9 platserna mot de åtta högst rankade nationernas andraplacerade lag.

Lag med grön bakgrund kvalificerade sig för 16-delsfinal.

Kval 
De kvalande lagen delades in i sju grupper om fyra lag vardera, där alla lag mötte varandra en gång. I varje grupp fungerade ett lag som värd, och alla matcher i gruppen spelades således på värdklubbens hemmaarena. Matcherna genomfördes mellan 5 och 10 augusti 2010.

Vinnaren i varje grupp gick, tillsammans med de två bästa andraplacerade lagen, vidare till 32-delsfinal.

Skiljeregler 
I händelse av att ett eller flera lag hamnade på samma poäng rankar man lagen efter:
 Flest poäng i inbördes möten.
 Bäst målskillnad i inbördes möten.
 Flest gjorda mål i inbördes möten.
 Högsta klubb-koefficient.
 Fairplay-ranking i gruppens alla matcher.
 Lottdragning.

Grupp 1 

Inbördes möten:

Roma Calfa rankas ovan Gazi enligt regeln om bäst målskillnad i gruppen.

Resultat från Uefa.com.

Grupp 2 

Inbördes möten:

Gintra rankas ovan Klaksvík enligt regeln om bäst målskillnad i gruppen.

Resultat från Uefa.com.

Grupp 3 

Resultat från Uefa.com.

Grupp 4 
Inbördes möten:

Juvisy rankas ovan Breiðablik enligt regeln om bäst målskillnad i gruppen.

Resultat från Uefa.com.

Grupp 5 

Resultat från Uefa.com.

Grupp 6 

Resultat från Uefa.com.

Grupp 7 

Resultat från Uefa.com.

Rankning av grupptvåor 
Lagen som hamnade på andra plats i sina respektive grupper jämfördes mot varandra, men fick endast räkna matcherna mot lag ett och tre. De två bästa gick vidare till 16-delsfinal.

För att skilja lag som hamnat på samma poäng i jämförelsen användes följande regler:
 Bäst målskillnad i matcherna mot lag ett och tre.
 Flest gjorda mål i matcherna mot lag ett och tre.
 Högsta klubb-koefficient.
 Fairplay-ranking efter alla gruppspelsmatcher.
 Lottdragning.

Slutspel

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Referenser

Noter

Webbkällor